Ахієзер: — єврейське прізвище.

Відомі носії 
 Ахієзер Ілля Олександрович (1938—1989) — фізик-теоретик. Син О. Ахієзера. Доктор фізико-математичних наук (1966), професор (1970).
 Ахієзер Олександр Ілліч (1911—2000) — український фізик-теоретик, Батько І. Ахієзера, брат Н. Ахієзера. Доктор фізико-математичних наук (1940), професор (1941), академік НАН України (1964). Заслужений діяч наук УРСР (1986).
 Ахієзер Олена Борисівна (* 1970) — кандидат технічних наук, професор.
 Ахієзер Наум Ілліч (1901—1980) — український та радянський математик. Доктор фізико-математичних наук (1936), професор (1941). Брат О. Ахієзера.

Примітки 

Єврейські прізвища